União Patriótica (Colômbia)
 União Patriótica (Costa Rica)
 União Patriótica (Curdistão)
 União Patriótica (Espanha)
 União Patriótica (Letônia)
 União Patriótica (Lituânia)
 União Patriótica (Liechtenstein)
 União Patriótica (Panamá)
 União Patriótica (Uruguai)